11-й чемпионат Польши проходил с 1 по 30 ноября 1953 г. в Кракове.

В соревновании приняли участие 18 шахматистов, в том числе несколько победителей и призеров предыдущих чемпионатов.

Б. Слива снова сумел защитить свой чемпионский титул. Он провел турнир очень уверенно и, несмотря на 2 поражения, оторвался от ближайшего преследователя на 2 очка. Крупнейшего успеха в своей недолгой карьере добился Х. Шапель, ставший серебряным призером соревнования. В борьбе за 3-е место с равным количеством очков финишировали 3 участника: М. Зембиньский, С. Бжузка и К. Макарчик. Лучшие дополнительные показатели сделали М. Зембиньского обладателем бронзовой медали. Этот результат стал самым заметным достижением в карьере шахматиста. Бронзовый призер чемпионата 1952 г. А. Шиманьский на сей раз выступил неудачно и вскоре завершил карьеру.

Таблица

Ссылки 
 XI Szachowe Mistrzostwa Polski Kraków 1953
 11. Indywidualne Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Szachach (www.szachypolskie.pl)

1953 год в шахматах
Чемпионаты Польши по шахматам
1953 год в Польше
Ноябрь 1953 года